Lounge steht für:

 Lounge, Warteraum für Reisende
 Mobile Lounge, ein mobiler Warteraum auf Flughäfen
 Lounge (Bar), Gastronomiebetrieb
 Lounge (ICE), Fahrgastbereich in ICE-Zügen
 DB Lounge, von der Deutschen Bahn betriebener Wartebereich für Reisende erster Klasse und Vielfahrer
 Lounge-Musik, Musikstil

Personen:
 John M. Lounge (1946–2011), US-amerikanischer Astronaut